Nagyszeminárium, kalocsai felsőszintű papképző intézet
Nagyszeminárium, veszprémi felsőszintű papképző intézet